Der Eridanus-Galaxienhaufen (auch Fornax-II-Galaxienhaufen) ist eine Ansammlung von Galaxien, die sich in einer Entfernung von etwa 85 Millionen Lichtjahren an der Grenze des Sternbildes Eridanus zum Sternbild Chemischer Ofen (Fornax) befindet. Nach dem Virgo-Galaxienhaufen und dem Fornax-Galaxienhaufen ist der Eridanus-Galaxienhaufen der uns drittnächste Galaxienhaufen. Wie die beiden anderen genannten gehört auch der Eridanus-Haufen dem Virgo-Superhaufen an. Er enthält etwa 70 hellere Galaxien, die sich über ein Gebiet von etwa 10° am Himmel verteilen. Der Haufen bildet mit dem Fornax-Haufen, der Dorado-Gruppe und einigen kleineren Galaxiengruppen die Eridanus-Supergruppe. Jüngere Forschungen weisen darauf hin, dass es sich dabei um einen noch in der Entwicklung befindlichen größeren Galaxienhaufen handelt, der insgesamt eine Masse von bis zu 1014 Sonnenmassen beinhalten wird.

In der folgenden Liste sind die 33 hellsten Mitglieder aufgelistet.
 Spalte 1: Name der Galaxie.
 Spalte 2: Rektaszension der Epoche 2000.
 Spalte 3: Deklination der Epoche 2000.
 Spalte 4: Scheinbare Helligkeit (B-Band) in Magnituden.
 Spalte 5: morphologischer Galaxientyp.
 Spalte 6: Scheinbarer Durchmesser in Bogenminuten.
 Spalte 7: Durchmesser in 1000 Lichtjahren (kLj).
 Spalte 8: Radialgeschwindigkeit (km/s) der Galaxie relativ zur kosmischen Hintergrundstrahlung.

Einzelnachweise 

Eridanus (Sternbild)
Galaxienhaufen